Докьо (銅鏡) — різновид бронзового дзеркала у стародавній Японії.
 Докьо (道鏡) — японський монах періоду Нара.